

Astronomia
 3252 Johnny – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Johnny  – film del 1999 diretto da Carl Bessai
 Johnny  – film del 2003 diretto da Pawan Kalyan
 Johnny  – film del 2010 diretto da D. David Morin

Musica 
 Johnny  – album di Johnny Mathis del 1963
 Johnny  – album di John Farnham del 1971

Altro 
 Johnny  – variante del nome Giovanni

Pagine correlate 
Jon
John
Jonny
Jonni